De Grand Prix Formule 1 van Hongarije 1991 werd verreden op 11 augustus op de Hungaroring in Mogyoród nabij Boedapest.

Uitslag

Statistieken 

1991
Hongarije